Hsu Yu-hsiou e Oleksii Krutykh erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Filip Bergevi e Petros Tsitsipas hanno sconfitto Sarp Ağabigün e Ergi Kırkın con il punteggio di 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek (semifinale)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno)

  Théo Arribagé /  Ivan Liutarevich (quarti di finale) 
  Zdeněk Kolář /  Kai Wehnelt (semifinale)

Wildcard 

  Sarp Ağabigün /  Ergi Kırkın (finale)

  Alexandru Jecan /  Daniel Michalski (primo turno)

Ranking protetto 

  Sanjar Fayziev /  Markos Kalovelonis (primo turno)

Alternate 

  Kimmer Coppejans /  Steven Diez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Antalya Challenger 2023